Марія Баденська (1782—1808) — донька спадкоємного принца Бадену Карла Людвіга та принцеси Гессен-Дармштадтської Амалії, дружина герцога Брауншвейг-Люнебургу князя Брауншвейг-Вольфенбюттелю Фрідріха Вільгельма.
 Марія Баденська (1834—1899) — донька великого герцога Бадена Леопольда та шведської принцеси Софії, дружина 4-го князя Лейнінгенського Ернста Леопольда
 Марія Баденська (1865—1939) — донька принца Баденського Вільгельма та російської княжни Марії Лейхтенберзької, дружина герцога Ангальту Фрідріха II.